Le slalom masculin des Jeux olympiques d'hiver de 2014 a eu lieu le , soit l'avant-dernier jour de compétition, à 16 h 45 puis à 20 h 15 à Rosa Khutor et à Krasnaïa Poliana.

Médaillés

Résultats

Notes et références 

Slalom hommes